Сфакья может означать:

 Сфакья — область на Крите.
 Сфакья (дим) — община (дим) в Греции.